Viderup har flere betydninger:

 Hviderup – et slot i Skåne (også stavet Viderup)
 Viderup (Vistoft Sogn) – en bebyggelse i Vistoft Sogn på Mols